Essarts ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred des Essarts (1811–1893), französischer Bibliothekar und Schriftsteller
 Charlotte des Essarts (* um 1580; † 1651), Mätresse des französischen Königs Heinrich IV.
 Des Essarts (1737–1793), bürgerlich Denis Déchanet, französischer Schauspieler, siehe Desessarts
 Emmanuel des Essarts (1839–1909), französischer Schriftsteller
 François Roch Ledru des Essarts (1770–1844), französischer Divisionsgeneral
 Nicolas Herberay des Essarts († 1552), französischer Übersetzer

Siehe auch:
 Les Essarts
 Les Essards
 Essars